Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 18–22 września 1988 w Seulu, w Korei Południowej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie 
Dwóch zawodników zostało zdyskwalifikowanych za doping. Alexander Watson z Australii został wykluczony za zbyt wysoki poziom kofeiny, zaś Hiszpan Jorge Quesada za wykrycie w jego krwi propranololu.

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988